Katavi (India) - dorp in Maharashtra, India
 Katavi (regio) - regio in Tanzania
 Katavi National Park - nationaal park in bovenstaande regio